Кемден (округ, Джорджія)
Кемден (округ, Міссурі)
Кемден (округ,  Нью-Джерсі)
Кемден (округ, Північна Кароліна)